Merelli – cognome italiano
 Bartolomeo Merelli – impresario teatrale e librettista italiano
 Mario Merelli – alpinista italiano
 Raffaele Merelli – militare italiano